Stati Uniti d'America
 Swink – città della Contea di Otero, Colorado
 Swink - census-designated place della Contea di Choctaw, Oklahoma